Michael Turner – cosmologo statunitense
 Michael Turner – fumettista statunitense
 Michael Turner – giocatore di football americano statunitense
 Michael Turner – calciatore inglese

 Michael R. "Mike" Turner – politico statunitense